Никола Фурнаджиев може да се отнася за:

 Никола Атанасов Фурнаджиев (1840 – 1909), български революционер
 Никола Иванов Фурнаджиев (1859 – 1926), български офицер, полковник
 Никола Захариев Фурнаджиев (1874 – 1946), български морски офицер, капитан II ранг
 Никола Йорданов Фурнаджиев (1903– 1968), български поет